Die Abkürzung UNC steht für:

 Unified Coarse Thread, vereinheitlichtes Regelgewinde, siehe Unified Thread Standard
 Uniform Naming Convention (auch Universal Naming Convention), Standard zur Bezeichnung von Netzwerkadressen
 United Nations Charter, englische Bezeichnung und juristische Abkürzung (UNC) der Charta der Vereinten Nationen
 United Nations Command, das multinationale Militärhauptquartier der Vereinten Nationen in Korea
 Universidad Nacional de Córdoba in Argentinien
 University of North Carolina at Chapel Hill in den Vereinigten Staaten
 University of North Carolina („UNC system“) in den Vereinigten Staaten
 Universitas Nicolai Copernici in Thorn, Polen
 Universidad Nacional de Cajamarca in Peru
 University of Nueva Caceres auf den Philippinen
 Uncorrectable Data Error, eine SCSI-Fehlermeldung
 Uncirculated, von Sammlern benutzte Zustandsbeschreibung (nie in Umlauf gewesen)
 United National Congress, Partei in Trinidad und Tobago

UNC